Real Life (Bon Jovi) - single van Bon Jovi
 Real Life (Jake Owen) - single van Jake Owen
 Real Life (I Never Was the Same Again) - single van Jeff Carson

 Real Life (Emeli Sandé) - album van Emeli Sandé
 Real Life (Evermore) - album van Evermore
 Real Life (Jeff Carson) - album van Jeff Carson
 Real Life (Joan as Police Woman) - album van Joan as Police Woman
 Real Life (Lincoln Brewster) - album  van Lincoln Brewster
 Real Life (Magazine) - album van Magazine
 Real Life (Real Lies) - album van Real Lies
 Real Life (Simple Minds) - album van Simple Minds

 Real Life (actualiteitenrubriek) - Australisch televisieprogramma
 Real Life (band) - Australische band
 Real Life (boek) - roman uit 2020
 Real Life (film) - Amerikaanse film uit 1979
 REALLIFE Magazine - Amerikaans kunsttijdschrift